Ardenniet-(As), een silicaatmineraal
 Ardenniet-(V), een silicaatmineraal